Леони (Leoni) — фамилия. Известные носители:
 Леони, Бруно — итальянский философ и правовед XX века. 
 Леони, Джонни (род. 1984) — швейцарский футболист.
 Леони, Ламберто (род. 1953) — итальянский автогонщик.
 Леони, Леоне (1509—1589) — итальянский медальер, скульптор и золотых дел мастер.
 Леони, Мэттью Джон — американский бас гитарист.
 Леони, Оттавио (1568—1630) — итальянский художник, мастер карандашных портретов, гравёр.
 Леони, Помпео (1533—1608) — мастер скульптурного портрета и надгробия эпохи маньеризма, сын Леоне Леони.
 Леони, Пьетро (по советским документам Пётр Ангелович (Ангелевич) Леони; 1909—1995) — итальянский католический священник.
 Леони, Теа (род. 1966) — американская актриса и продюсер.
 Леони, Рауль (1905—1972) — венесуэльский политик, президент Венесуэлы

См. также 
 Leoni AG — немецкая промышленная компания.